Fabián Robledo Calleja, noto come Fabián (1981) – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Facundo Julián Calleja (1992) – calciatore argentino, di ruolo attaccante 
 Félix María Calleja del Rey (1753-1828) – militare spagnolo
 Icilio Calleja (1882-1941) – tenore maltese
 Isacio Calleja (1936) – ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Javier Calleja, noto come Javi Calleja (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Joseph Calleia, nato Giuseppe Maria Spurrin-Calleja (1897-1975) – attore cinematografico, teatrale e televisivo statunitense di origine maltese
 Joseph Calleja, meglio conosciuto come Joe C. (1974-2000) – rapper statunitense
 Joseph Calleja (1978) – tenore maltese
 Kurt Calleja (1989) – cantante maltese
 Marie-Christine Calleja (1964) – ex tennista francese
 Ninu Calleja (1923-2007) – calciatore maltese, di ruolo difensore
 Pierre Calleja (1963) – ex calciatore maltese, di ruolo portiere
 Tony Calleja (1943) – ex calciatore maltese, di ruolo attaccante